Павел Фабий Максим () — римский политический деятель из патрицианского рода Фабиев, консул 11 года до н. э.

Биография 
Павел Фабий был сыном Квинта Фабия Максима, консула-суффекта 45 года до н. э. Он был другом Августа и в 10 году до н. э. женился на его единоутробной сестре Марции. 

В 27 году до н. э. Павел Фабий занимал должность квестора. Приблизительно в 15 году он был наместником Кипра, а в 11 году стал консулом.

Фабии Максимы